Gymnogramma är ett släkte av fjärilar. Gymnogramma ingår i familjen Lacturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Gymnogramma